Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Challenger 3 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lan Bale e David Nainkin che hanno battuto in finale Neil Broad e Stefan Kruger 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Neil Broad /  Stefan Kruger (finale)
 Royce Deppe /  Byron Talbot (quarti di finale)

 Stephen Botfield /  Ugo Colombini (semifinali)
 Luke Jensen /  Paul Koscielski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1989